Corneliu Șerban (n. 8 martie 1937, Dornești, județul Suceava) este un poet român, publicist, și fost redactor la ziarul local Flamura Prahovei din Ploiești (după 1990 - Prahova). Este de asemenea membru al Uniunii Scriitorilor, al Societății Ziariștilor Români, al Asociației Presei Sportive din România.

Biografie

A copilărit la Teișani, Prahova, lângă Vălenii de Munte. Școala primară o începe la Teișani. Mama lui a murit în timp ce l-a născut pe Cornel. Tatăl, mai târziu, s-a recăsătorit cu sora soției sale. Aceasta l-a crescut și l-a iubit ca pe propriul copil, împreună cu ceilalți frați ce îi erau și veri în același timp.

A urmat liceul "Ion Luca Caragiale" la Ploiești (1950 - 1954). În perioada 1959-1961 a fost profesor de limba și literatura română în satul Uda, jud. Teleorman.

Debut

A debutat în ziarul Flamura Prahovei - Ploiești (1953).

Urmează cursurile Școlii de literatură "Mihai Eminescu" din București unde este coleg cu Nicolae Labiș, Florența Albu, Petre Ghelmez, Paul Goma, Mihai Negulescu, Aurel Covaci, Gheorghe Grigurcu ș.a.

Continuă studiile la Facultatea de  Filologie București (1959).

Debutul editorial aduce un juvenil și optimist suflu poetic: Cuvinte pentru mâine (1962). Continuă cu volumele: 
Lirice (1969), 
Cuvintele inimii - însemnări (1971), 
Om pentru oameni (1973), 
Caietul Ancăi (1977), 
Cu trainică iubire (1979), 
Prin timp, suind (1984), 
Ecou din tribună (Ploiești, 1996), 
Eu sunt ca viața  (Ploiești, 1997), 
Post scriptum (1998).

Din anul 1999 s-a mutat cu familia la Sibiu unde continuă să publice în revistele locale și în presa literară din țară. Unele din versurile sale stau la baza unor frumoase compoziții corale create de cunoscuți compozitori români contemporani (Pământ de dor, România de Radu Paladi ș.a.). Cornel Șerban este un apreciat autor de cronici sportive. Unele din versurile lui au fost incluse în toate antologiile literare editate pe plan județean (Năzuințe, Condeie prahovene, Visuri înaripate, Patrie nemuritoare, Pasărea albastră - antologie de lirică românească dedicată universului copilăriei - în colaborare cu  profesorul și istoricul literar Marius Pop, 1991 etc.).

Poetul a tradus din poezia universală, începând cu anul 1955, din literatura engleză, germană, bulgară, arabă, chineză, greacă.

Publicistică
 Ploiești (album în limbile română, engleză, franceză, rusă), 1966.

Bibliografie

 Marian Popa: Dicționar de literatură român contemporană, Ed. Albatros, Buc., 1977; 
 Constanța Bărboi, Dorina Mărgineanțu, Pavel Petroman și Marieta Popescu: Dicționar antologic de poeți și dramaturgi, Ed. Niculescu, Buc., 2001; 
 Marian Chirculescu, Paul D. Popescu, Gabriel Stoian, Mihai Apostol și Maria Necula: Personalități prahovene, Ed. Premier, 2002; 
 Mihai Apostol: Dicționar istoric al județului Prahova, Ed. Ploiești - Mileniul III, 2004;
 Nicolae Dumitrescu: Ploiești - orizonturi culturale, editat de Consiliul Județean Prahova, Muzeul județean de istorie și arheologie Prahova, 2005. 
 Referințe critice: Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Marius Pop, Marin Bucur, Rodica Zafiu, Marian Popa ș.a.

Nașteri în 1937
Poeți români contemporani
Români bucovineni
Publiciști români